André Lefèvre (1717-1768), juriste et homme de lettres français ;
  (1834-1904), littérateur et philosophe français ;
 André Lefèvre (1869-1929), homme politique français ;
 André Lefèvre (1887-1946), personnalité française du scoutisme.

Voir aussi 
 André Lefèbvre (1894-1964), ingénieur automobile français
 André Lefebvre (1902-1991), jésuite belge, évêque de Kikwit (Congo)
 André Lefèbvre (1906-1941), résistant français